Summit County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Summit County (Colorado)
Summit County (Ohio)
Summit County (Utah)